Исмаил Гаджиев:
 Гаджиев, Исмаил Мухтар оглы (род. 1951) — азербайджанский историк, доктор наук, профессор.
 Гаджиев, Исмаил Юсуф оглы (1907—1980) — азербайджанский советский актёр, педагог. См. также